

Населені пункти та їхні частини
 Здроє — село в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Здроє — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Здроє — село в гміні Ступськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Здроє — село в гміні Чарна-Білостоцька Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Здроє — частина міста Пасленк у Ельблонзькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Здроє — частина міста Піла в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Здроє — частина міста Дравсько-Поморське в Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Здроє — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Здроє — частина села Зайонць у гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Здроє — частина села Хойно-Весь у гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Здроє — частина села Кохово в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Здроє — колонія в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Здроє — осада в гміні Осельсько Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Здроє — осада в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Здроє — осада в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Здроє — лісова осада в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки